Gaius Antistius Vetus ist der Name folgender Personen:

* Gaius Antistius Vetus (Republik), römischer Politiker und Offizier, Prätor im Jahr 70 v. Chr.
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 30 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul im Jahr 30 v. Chr.
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 6 v. Chr.), römischer Politiker, Konsul im Jahr 6 v. Chr.
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 23), römischer Politiker, Konsul im Jahr 23
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 50), römischer Politiker, Konsul im Jahr 50
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 96), römischer Politiker, Konsul im Jahr 96
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 110), römischer Politiker, Konsul im Jahr 110 (zusammen mit Trajan)
 Gaius Antistius Vetus (Konsul 178), römischer Politiker, Konsul im Jahr 178